Anne Vegter (1958), Nederlands dichter, proza-, toneel- en kinderboekenschrijfster en Dichter des Vaderlands
Jaap Vegter (1932-2003), Nederlands schrijver en striptekenaar
Jac. Vegter B.V., een fabrikant van koek en wafels
Jo Vegter (1906–1982), Nederlands architect en rijksbouwmeester, vaak aangeduid als J.J.M. Vegter